Gyula Szabó –  węgierski bokser, Mistrz Europy z 1930
 Gyula Szabó (1930–2014) – węgierski aktor
 Gyula Szabó – węgierski astronom amator
 Gergely-Andras-Gyula Szabo (ur. 1983) – rumuński szachista

Zobacz też